Мантовано () — имя собственное; распространено в виде топонимов. А также фамилия.

Топоним 
 Порто-Мантовано — город в Италии, в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.
 Ривароло-Мантовано — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.

Известные носители 
 Мантовано, Альфредо — (род. 1958) итальянский судья и государственный служащий.